A 2021-es Roland Garros női egyéni tornájának selejtezőjében 128 játékos vesz részt a 3 fordulós selejtezőn a főtábla első fordulójába jutást jelentő 16 helyért május 24. és 28. között.

A magyar játékosok közül a világranglistán elfoglalt helye alapján a selejtezőben Babos Tímea, Jani Réka Luca és Gálfi Dalma szerzett jogosultságot az indulásra. Gálfi Dalma és Jani Réka Luca a selejtező első körén nem jutott túl, míg Babos Tímea a második körben kényszerült búcsúzni a tornától.

Kiemelések

A főtáblára kvalifikációt szerzett versenyzők

Sorsolási tábla

Első csoport

Második csoport

Harmadik csoport

Negyedik csoport

Ötödik csoport

Hatodik csoport

Hetedik csoport

Nyolcadik csoport

Kilencedik csoport

Tizedik csoport

Tizenegyedik csoport

Tizenkettedik csoport

Tizenharmadik csoport

Tizennegyedik csoport

Tizenötödik csoport

Tizenhatodik csoport

Jegyzetek

Források
 A kvalifikáció sorsolása

N1S